Башковце може бити:

 Башковце (Собранце), насељено мјесто у округу Собранце, Кошички крај, Словачка Република
 Башковце (Хумење), насељено мјесто у округу Хумење, Прешовски крај, Словачка Република